X, slovo latnice
 10 (broj), zapisan rimskim brojevima
 X hromozom
 X (film iz 2022), američki horor film
 Projekat X, američki komični film
 Generacija X, obuhvata ljude rođene šestdesetih i sedamdesetih godina 20. veka
 ×, oznaka za množenje
 -{X Window System}-, u računarstvu, protokol za prikaz korisničkog interfejsa
 -{X Factor}- (UK), britansko muzičko TV takmičenje
 X-Faktor (strip), američka strip-serija
 X-zraci, drugo ime za rendgensko zračenje

Vidi još 
 -{Х}-, višeznačna odrednica za ćirilično slovo H